Désormeaux ist der Nachname von:
Antonin Jean Désormeaux (1815–1894), französischer Mediziner und Chirurg
Mélissa Désormeaux-Poulin (* 1981), kanadische Schauspielerin